Ольга Лаки (Ольга Владимировна Козина; род. 20 мая 1982 года, Зеленоград, Москва) — российская певица, автор песен, диджей. Cолистка групп «Вирус!» и «Th3 CATS». Автор и исполнитель песенных хитов группы «Вирус!» : «Ты меня не ищи», «Всё пройдёт», «Ручки», «Счастье», «Попрошу тебя» и многих других.

Биография 
Родилась 20 мая 1982 года в Зеленограде.

В детстве посещала музыкальную школу. Успешно её окончила по классу вокала и являлась постоянной участницей и лауреатом многих конкурсов и фестивалей. Занималась в Московском детском театре эстрады. Очень долгое время являлась главной солисткой Зеленоградского Дворца Культуры. В 1997 году познакомилась с Андреем Гудасом и Юрием Ступником, с которыми впоследствии и создала группу, известную под названием «Вирус!». Главный хит группы «Ты меня не ищи» написала в 1998 году. В 1999-м, зазвучав в эфире многих радиостанций России, стран СНГ и ближнего зарубежья, песня «Ты меня не ищи» сразу же заняла первые места во всех отечественных хит-парадах.

Участие в группе «Вирус!» 
В 1999 году общий знакомый участников зеленоградской группы «Вот так!» (будущий «Вирус!») передал их кассету с записями песен продюсерам из Москвы. Игорь Селивёрстов и Леонид Величковский увидели потенциал исполнителей и пригласили их начать сотрудничество. Проект был переименован в «Вирус!» и оказался чрезвычайно успешным. Песня «Ты меня не ищи» заняла топовые позиции отечественных хит-парадов, что послужило дополнительным толчком к дальнейшему развитию.

В начале 2000 года продюсеры решили получить дополнительную прибыль, и был создан второй состав группы. Целью этого состава было — скопировать основной состав группы, вводя поклонников в заблуждение. Они проводили гастроли одновременно с оригинальным составом, и это очень не понравилось Оле. Позднее, когда факт существования дублирующей группы был раскрыт, продюсеры попробовали смешать их, создав коллектив из 6 человек.

В 2003 году из-за назревшего конфликта первые участники разорвали контракт с Величковским и Селивёрстовым и отсудили права на название и материалы. Им посодействовала компания Mega Sound. Солисткой группы осталась Ольга Лаки. «Вирус!» продолжил своё существование с новым продюсером Иваном Смирновым, с которым и работает по настоящее время.

В составе группы «Вирус» 
 Ты меня не ищи (1999)
 Дай мне (2000)
 Позови меня (2000)
 Best (2001)
 MegaMix (2001)
 Чтобы солнце грело! (2001)
 Вирус счастья (2002)
 Мой герой (2005)
 The Best Dj Remix (2009)
 Полёт к звёздам (2009)
 Навстречу мечте (2017)

Дискография 

Видеография

Новый проект 
В 2011 году Ольга Лаки представила публике свой новый музыкальный проект. «Этот проект уникален и аналогов ему ещё не существует. Эта команда состоит из трёх человек: диджея, вокалистки и барабанщика», — рассказала певица. Музыкальный стиль проекта — сочетание дабстепа, драм-н-бейс, индастриал вайбз и прогрессив-транс. „Th3 Cats“ с уверенностью претендует на покорение вершин всевозможных чартов и рейв-сцен не только в России, но и за рубежом». Как сообщает InterMedia, новый коллектив уже представил слушателям свой первый сингл — «Небеса». «Но наши поклонники могут спать спокойно, их любимую группу не постигнет судьба шедшей параллельно с „Вирусом!“ группы „Демо“, — уверяет Ольга Лаки, — группу „Вирус!“ я бросать не собираюсь».

Примечания 

Артисты, известные под псевдонимами